Мацола — прізвище.

 Мацола Андрій Миколайович (1977) — український пивовар, меценат і громадський діяч.
 Мацола Роман Миколайович (1974) — український політик, громадський діяч, меценат

Українські прізвища